Fonjallaz ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Fonjallaz (1875–1944), Schweizer Oberst und Faschist
 Frédéric Fonjallaz (1802–1858), Schweizer Politiker und Richter
 René Fonjallaz (1907–1993), Schweizer Journalist, Faschist und Bobfahrer